Варварин () — община в Сербии, входит в Расинский округ.

Население общины составляет 18 871 человек (2007 год), плотность населения составляет 76 чел./км². Занимаемая площадь — 249 км², из них 69,9 % используется в промышленных целях.

Состав общины 
Административный центр общины — город Варварин. Община Варварин состоит из 21 населённого пункта, средняя площадь населённого пункта — 11,9 км².

Включает 1 город:

 Варварин

и 20 сельских населённых пунктов:

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии